Aurée est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Aurée est un prénom épicène désuet.

Aurée peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Aurée  (° ? - † 450), ou Aureus, évêque du diocèse de Mayence ; fêté le 16 juin,
 Aurée abbesse du couvent fondé par Sainte Ulphe à Amiens (Somme) au  
 Aurée de Cordoue († 856), ou Aura ou Aurea, vierge, martyre à Cordoue en Andalousie par la main des Musulmans sous Mohammed  ; fêtée localement le 19 juillet.

Références